Obernburg ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Obernburg am Main, Stadt im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Landkreis Obernburg am Main, ehemaliger Landkreis, Bayern
 Obernburg (Vöhl), Ortsteil von Vöhl, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Obernburg (Gudensberg), Burg bei Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

in Slowenien:
 Obernburg, deutscher Name von Gornji Grad (Slowenien), Gemeinde in der Region Savinjska

Obernburg ist der Name folgender Personen:
 von Obernburg, Minnesänger

Siehe auch:
 Oberburg
 Obere Burg